Fed har flere betydninger:

 Overvægt – Fed er et let nedsættende udtryk for overvægt, der i svær form kaldes fedme.
 Fed (botanik) – Visse planter er opdelt i fed, blandt andet hvidløg.
 Fed (geografi) – et fed er en biotop.
 Fed Cup – en landsholdsturnering inden for kvindetennis.

 The Fed – en amerikansk forkortelse for Federal Reserve System, der er USA's centralbank.